Remsen kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Remsen (Iowa)
Remsen (New York)